Чернышевский:
 Чернышевский, Александр Николаевич (1854—1915) — прозаик, автор стихов.
 Чернышевский, Николай Гаврилович (1828—1889) — русский писатель и учёный, публицист, философ, литературный критик.

Топоним 
 Чернышевский район Забайкальского края
 Чернышевский район Ростовской области
 Чернышевский наслег в Вилюйском улусе Якутии.
 Чернышевский — посёлок в Алейском районе Алтайского края.
 Чернышевский — хутор в Фатежском районе Курской области.
 Чернышевский — посёлок в Татарском районе Новосибирской области.
 Чернышевский — посёлок городского типа в Мирнинском районе Якутии.
 Чернышевский — посёлок в Ефремовском районе Тульской области.
 Чернышевский — посёлок в Кизильском районе Челябинской области.

См. также 
 Чернышевская
 Чернышевское (значения)